PEO steht für:
 Polyethylenoxid, dem IUPAC-basierte Namen von Polyethylenglycol
 Professional Employer Organization, ein Unternehmen, das anderen Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Business Process Outsourcing und Personalmanagement anbietet

Peo steht für:
 Rekong Peo, eine Stadt im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh

Peo ist der Familienname folgender Personen:
 Sheeva Peo (* 1976), nauruische Gewichtheberin

peo steht für:
 Altpersische Sprache (ISO-639-3-Code)

P.E.O. bezeichnet
 P.E.O. Foundation, 1961 in den USA gegründete Stiftung zur Förderung der P.E.O. Sisterhood
 P.E.O. Sisterhood, 1869 in den USA gegründete philanthropische Bildungsorganisation unter dem Motto „Frauen helfen Frauen“

Abkürzung